Это неполный список видеоигр о зомби. В играх о зомби плотоядные существа чаще всего выступают антагонистами в отношении игрока. Они могут быть представлены как классические зомби (из фильмов Джорджа А. Ромеро), которых можно наблюдать в фильмах ужасов, фильмах категории B и литературе, так и альтернативные (более быстрые и т. д.), например, из фильма 28 дней спустя.

Компьютерная игра , выпущенная в Европе в 1984 году для ZX Spectrum, считается первой видеоигрой, посвящённой зомби. Игры про зомби стали более распространёнными после выхода в 1996 году игры Resident Evil. Этот релиз, в сочетании с Light gun shooter’ом 1997 года The House of the Dead, вызвал «международное повальное увлечение» жанром.

Список игр

Примечания 

Компьютерные игры с зомби